Westra van Holthe ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Govert Westra van Holthe (1867–1938), niederländischer Jurist und Politiker 
 Willem Westra van Holthe (* 1962), australischer Politiker
 Willy Westra van Holthe (Willem Rudolf Westra van Holthe; 1888–1965), niederländischer Fußballspieler